Oger (folklore), een op een mens lijkend monster in folklore
Oger (plaats), een plaats en gemeente in het Franse departement Marne
Oger (rivier), een rivier in Rusland
Oger (winkelketen), naam van de keten modezaken van Oger Lusink
Oger Lusink, een Nederlandse mode-ontwerper
Saudi Oger, een Saoedi-Arabisch bouwbedrijf

Zie ook
Ogre (doorverwijspagina)